Шта́б замести́теля фю́рера () — ведущее партийное учреждение в системе управления Национал-социалистической немецкой рабочей партии в 1933—1941 годах.

Штаб заместителя фюрера был сформирован заместителем фюрера Рудольфом Гессом в июне-июле 1933 года, его основной его задачей являлось обеспечение эффективного функционирования партийных организаций и партийных формирований. В нём концентрировалась работа по всем вопросам по текущему управлению НСДАП.

После перелёта заместителя фюрера Рудольфа Гесса 10 мая 1941 года в Великобританию штаб заместителя фюрера был расформирован, а на его базе 12—13 мая была создана партийная канцелярия НСДАП с аналогичными штабу функциями, но с другой, более чёткой структурой. Партийную канцелярию НСДАП возглавил Мартин Борман.

Штаб-квартира штаба заместителя фюрера располагалась в Мюнхене в Коричневом доме.

Структура штаба 
Структура штаба заместителя фюрера была достаточно хаотичной, включала в себя ряд управлений и комиссий НСДАП, а также многочисленные ведомства специальных уполномоченных. Структура Штаба постоянно менялась. К 1938 году она приобрела следующий вид:
 Руководитель штаба (Stabsleiter): рейхсляйтер Мартин Борман.
 Управляющий делами штаба (Stabsgeschäftsführer): амтсляйтер Рудольф Макензен (Rudolf Mackensen).
 Ответственный исполнитель по внутрипартийным делам (Sachbearbeiter für innere Parteiangelegenheiten): гауптамтсляйтер Гельмут Фридрихс (Helmuth Friedrichs).
 Особо уполномоченный заместителя фюрера (Sonderbeauftragter des St. d. F.): Роберт Эксле (Robert Oexle).
 Ответственный исполнитель по государственно-правовым вопросам (Sachbearbeiter für staatsrechtliche Fragen): гауптамтсляйтер Вальтер Зоммер, министериальдиректор.
 Управление кадров (Personalamt): амтсляйтер Густав Адольф фон Вульфен (Gustav Adolf von Wulffen).
 Референт прессы (Pressereferent): амтсляйтер Альфред Лейтген (Alfred Leitgen).
 Управление народного здравия (Volksgesundheit): гауптдинстляйтер, доктор медицинских наук Герхард Вагнер.
 Расово-политическое управление (Rassenpolitisches Amt): амтсляйтер, доктор медицинских наук Вальтер Гросс.
 Управление исследования родства (Amt für Sippenforschung): амтсляйтер, доктор Курт Майер (Kurt Mayer).
 Дела высшей школы (Hochschulangelegenheiten): гауптамтсляйтер, доктор медицинских наук Герхард Вагнер.
 Комиссия НСДАП по высшему образованию (Hochschulkommission der NSDAP): гауптштелленляйтер, профессор, доктор Франц Вирц.
 Предоставление работы, финансовые и налоговые вопросы (Arbeitsbeschaffung, Finanz- und Steuerfragen): гауптдинстляйтер Фриц Рейнхард (Fritz Reinhardt).
 Поселенческая политика (Siedlungswesen): гауптамтсляйтер доктор Лудовици (Ludowici).
 Техника (Technik): гауптамтсляйтер, доктор инженерных наук Фриц Тодт.
 Специальные вопросы практического применения техники (Praktisch-technische Sonderfragen): амтсляйтер Тео Кронайсс (Theo Croneiß).
 Искусство и культура (Kunst und Kultur): амтсляйтер Эрнст Шульте Штратхаус.
 Главный архив НСДАП (Hauptarchiv der NSDAP): доктор Эрих Ютрехт (Erich Uetrecht).
 Новостройки Рейха (Neubau des Reichs): гауляйтер Адольф Вагнер (Adolf Wagner).
 Внешняя политика (Außenpolitik): посол Иоахим фон Риббентроп (Joachim von Ribbentrop).
 Зарубежная организация НСДАП (Auslandsorganisation der NSDAP): гауляйтер Эрнст Вильгельм Боле (Ernst Wilhelm Bohle).
 Экзаменационная комиссия по национал-социалистической литературе (Prüfungskommission für NS-Schriftum): рейхсляйтер Филипп Боулер.
 Служебная инстанция заместителя фюрера в Берлине (штаб связи) (Dienststelle des Stellvertreters des Führers in Berlin (Verbindungsstab)): гауптамтсляйтер: Герберт Штенгер (Herbert Stenger).

Примечания

Литература 
 «Мюнхенский ежегодник 1938», Мюнхен, 1937. Стр. 403—405 («Munchener Jahrbuch 1938», Munchen 1937. S. 403—405).
 «Организационная книга НСДАП», Мюнхен, 1937. Стр. 151 («Organisationsbuch der NSDAP». Zentralverlag der NSDAP «Franz Eher Nachf», München, 1937. S. 151).
 

Национал-социалистическая рабочая партия
Руководители НСДАП
Рудольф Гесс